Die Texas Open 2006 fanden vom 4. bis 9. April 2006 in Houston, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 22.500 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Vanessa Atkinson, die nicht erneut teilnahm. Im Finale setzte sich Vicky Botwright gegen Engy Kheirallah mit 9:5, 9:3 und 9:2 durch. Es war Botwrights vierter Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Houston